Il doppio del torneo di tennis Punta del Este Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marcelo Filippini e Diego Pérez che hanno battuto in finale Luis Lobo e Christian Miniussi 6-7, 7-6, 7-6.

Teste di serie

 Gastón Etlis /  Juan-Ignacio Garat (primo turno)
 Patricio Arnold /  Daniel Orsanic (semifinali)

 Marcos Górriz /  Nicolás Pereira (primo turno)
 Filippo Messori /  Federico Mordegan (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Punta del Este Challenger 1994